Кубок Угорщини з футболу 2018–2019 — 79-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул вдруге здобув МОЛ Віді.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|4 грудня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 грудня 2018

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|19/26 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|20/26 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|20/27 лютого 2019

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|12 березня/2 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|13 березня/3 квітня 2019

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|16/23 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|17/24 квітня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Угорщини на soccerway

2018—2019
Угорщина
Угорщина
2018 в угорському спорті
2019 в угорському спорті